

Населені пункти та їхні частини
 Сухе — село в гміні Поронін Татранського повіту Малопольського воєводства
 Сухе — село в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Сухе — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства
 Сухе — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Сухе — частина села Лялики в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Сухе — частина села Шаре в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Сухе — лісова осада в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства

Сухе — присілок, Бакчарський район, Томська область
 Сухе — село, Кіровський район, Ленінградська область

Сухе — село, Кошицький край, район Михайлівці

Сухе — село, Одеська область, Роздільнянський район
 Сухе — село, Полтавська область, Кобеляцький район

 Сухе — колишнє село Новопсковського району Луганської області, ліквідовано в 2006 році

Див. також 
 Сухе (озеро)

Примітки